Paravicini ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Rudolf Paravicini (1808–1870), Schweizer Industriemanager, siehe Lucelle (Haut-Rhin) #Geschichte 
 Emilie Paravicini-Blumer (1808–1885), Schweizer Aktivistin und Homöopathin
 Friedrich Paravicini (* 1974), französisch-deutscher Jazzmusiker
 Heinrich Paravicini (* 1971), deutscher Designer
 Johann-Baptist Paravicini († nach 1676), italienischer Kupferstecher 
 Johannes Andreas Paravicini (1710–1771), spanisch-niederländischer Diplomat
 Louis Paravicini (1811–1878), deutscher Landwirt und Landwirt, MdR
 Mathilde Paravicini (1875–1954), Schweizer Philanthropin
 Ottavio Paravicini (1552–1611), italienischer Kardinal, Bischof von Alessandria
 Rudolf Paravicini (1815–1888), Schweizer Unternehmer und Offizier
 Sabrina Paravicini (* 1970), italienische Schauspielerin, Regisseurin und Autorin

 Walther Paravicini (* 1976), deutscher Mathematikdidaktiker
 Werner Paravicini (* 1942), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Vertrag von Paravicini von 1756